Příjmení Brada nosí více významných osobností:

 Ján Brada (1940–2004) – slovenský fotbalista, útočník
 Karel Brada (1937–2018) – český pedagog
 Stanislav Brada (1926–2013) – český a československý politik
 Vojtěch Brada (1911–1983) – český sběratel lidových písní a pedagog

Podobné příjmení 
 Bradáč

Externí odkazy